Kolayır – centro abitato del distretto di Ağstafa, in Azerbaigian
 Kolayır – centro abitato del distretto di Bərdə, in Azerbaigian
 Kolayır – centro abitato del distretto di Samux, in Azerbaigian